Гаргуэра ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 52 км². Население — 127 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 103 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса
Населённые пункты Касереса